Desperate steht für:
 In der Klemme ein US-amerikanischer Film von Anthony Mann aus dem Jahr 1947 (Originaltitel)
 Tödlicher Verrat (1987), ein US-amerikanischer Fernsehfilm von Peter Markle aus dem Jahr 1987 (Originaltitel)